Monte Briasco – montagna del Piemonte, Italia
 Brenda Briasco – schermitrice italiana
 Norberto Briasco – calciatore argentino naturalizzato armeno